Елизаветинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Елизаветинское сельское поселение — входит в Читинский район, Забайкальский край
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Гатчинский район, Ленинградская область
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Большеберезниковский район, Мордовия
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район, Новосибирская область
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Черлакский район, Омская область
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Азовский район, Ростовская область
 Елизаветинское сельское поселение — входит в Аткарский район, Саратовская область